Cet article relate le parcours de l’équipe de Suède de football lors de la Coupe du monde de football de 1994 organisée aux États-Unis du  au . C'est la neuvième participation du pays dans la compétition.

Effectif 

1 - Thomas Ravelli

2 - Roland Nilsson

3 - Patrik Andersson

5 - Roger Ljung

6 - Stefan Schwarz

7 - Henrik Larsson

8 - Claes Ingesson

9 - Jonas Thern

11 - Tomas Brolin

14 - Pontus Kåmark

19 Kennet Andersson

Compétition

Premier tour

Cameroun - Suède

Suède - Russie

Brésil - Suède

Huitième de finale

Arabie saoudite - Suède

Quart de finale

Suède - Roumanie

Demi-finale

Brésil - Suède

Match pour la troisième place

Suède - Bulgarie

Notes et références 

1994
Suede
1994 en Suède